Iron Man (Marvel Comics), fiktivni lik koji se pojavljuje u stripovima i grafičkim romanima tvrtke Marvel Comics.
 Iron Man (2008.), američki akcijski film iz 2008.
 Iron Man 2, američki akcijski film iz 2010.
 Iron Man 3, američki akcijski film iz 2013.
 Iron Man (crtani film), američki animirani serijal iz 1994.
 Iron Man (Zagor), fiktivni lik iz stripova o Zagoru koji nije povezan s Marvelovim likom.